Кубок Мексики Клаусура 2016 () — 48-й розыгрыш Кубка Мексики по футболу.

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на lacopamx.net 
Статистика на сайте soccerway.com

2016
Спорт в Мексике в 2016 году
Мексика